Пакер () — фамилия. Известные носители:
 Пакер, Альберто (; род. 1956) — итальянский политик.
 Пакер, Альфред (1842—1907) — американский золотодобытчик.
 Пакер, Джон (1929—2019) — канадский ботаник-систематик (ботаническое сокращение ).
 Пакер, Керри (1937—2005) — австралийский медиамагнат и миллиардер.
 Пакер, Шебнем (род. 1977) — турецкая певица, гитаристка и музыкальный педагог.
 Пакер, Энн (1942) — британская легкоатлетка.
 Пакер, Эрика (в девичестве Бакстер; род. 1977) — австралийская певица, автор песен и фотомодель.

См. также 
 Пакер — элемент конструкции скважины, служащий для разделения (гидроизоляции) и дробления пластов